Гришево — бывший поселок в Черемховском районе Иркутской области. Ныне входит в состав города Черемхово.

История 
Основано в 1676 году как заимка Гришева (Семеновская) при Идинском остроге.

География 
Территория микрорайона находится в 13 км от центра г. Черемхово.

Известные люди связанные с Гришево 
Гришева Анисья Васильевна  (25.12.1894 г. Верхнеострожское село, Идинской волости, Балаганского уезда, Иркутской губернии-24.04.1978 Черемхово, Гришево), за ликвидацию неграмотности среди рабочих Черемховских угольных копий Указом Президиума ВС СССР от 04.05.1939 "О награждении особо отличившихся учителей сельских школ" награждена медалью "За трудовую доблесть"

Торговля 
Магазины:
 Гришевский
 Каравелла
 Ната
 Сказка (закрыт)
 Гараж
 Дарья

Транспорт 
Добраться до поселка можно на маршрутных такси под номерами: 1,2,3; а также на проходящих мимо рейсовых автобусах в поселки Черемховского района.

На территории микрорайона находится железнодорожная станция, где останавливаются электрички пригородного сообщения в сторону с Иркутска и электрички в сторону главного вокзала Черемхово и дальше в сторону города Зима.

Население 
 2012 4.351 чел.
 2013 4.483 чел.
 2014 4.562 чел.
 2015 4. 643 чел.

Обслуживание 
 Почтовое отделение «Почта России»
 Парикмахерская «Эконом экспресс»

Места отдыха 
 Клуб «Гришево»
 Сад «Лебедь»
 Кафе «Эдем»
 Детская площадка «Капитошка»
 Стадион «Гришевский»

Образование 
 Школа № 30
 Школа интернат № 2

Власть 
Поселок в административном плане относится к городу областного подчинения Черемхово
Иркутской области

Примечания 

Населённые пункты Черемховского района